

Geografia 
 Aj: fiume della Russia europea orientale, affluente della Ufa

Sigle 
 Alpinisme Juvénile (Francia)
 Ask Jeeves
 Association de la Jeunesse
 Astronomical Journal
 Atari Jaguar
 Auberge jeunesse

Codici 
 AJ – Codice vettore IATA di Aero Contractors Company
 AJ – Codice FIPS 10-4 dell'Azerbaigian

Persone 
Personaggi reali
 AJ  – cantante sudcoreano
 AJ Lee  – ex wrestler statunitense

Personaggi fittizi
 A.J.  – personaggio della serie animata Due fantagenitori

Religione 
 A.J. – Apostoli di Gesù

Altro 
 AJ – Cuore di Maja